Пратола () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пратола, Эдгардо (1969—2002) — аргентинский футболист, правый защитник.

Топонимы 
 Пратола-Пелинья — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Л’Акуила.
 Пратола-Серра — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Авеллино.